Die Saison 2010 der German Football League 2 war die 29. Saison der GFL2, der zweithöchsten Spielklasse des American Football in Deutschland.

Aufgrund der Aufstockung der GFL von 12 auf 14 Mannschaften zur Saison 2011 waren jeweils die Erstplatzierten beider Staffeln direkt aufstiegsberechtigt. Die Zweitplatzierten trafen in Relegationsspielen auf die jeweils Letztplatzierten der GFL 2010.

In der Staffel Nord konnten sich die Mönchengladbach Mavericks die Meisterschaft und den direkten Aufstieg in die GFL sichern. Die Düsseldorf Panther mussten als Zweitplatzierter in der Relegation gegen die Berlin Rebels antreten und konnten sich dort denkbar knapp durchsetzen. Absteiger in die Regionalligen waren die Bonn Gamecocks und die Recklinghausen Chargers.

Den Meistertitel in der Staffel Süd gewannen die Saarland Hurricanes, die damit ebenfalls direkt in die GFL aufstiegen. Der Zweitplatzierte Wiesbaden Phantoms bezwang in der Relegation die Weinheim Longhorns und sicherte sich damit auch den Aufstieg in die GFL. Die beiden Letztplatzierten, die Hanau Hornets und die Kaiserslautern Pikes, stiegen in die Regionalliga ab.

Ligaaufteilung 

 Vorjahr = Platzierung und Liga des Vorjahres
 RL = Regionalliga
 (N) Aufsteiger aus der Regionalliga
 (A) Absteiger aus der GFL

Statistik

GFL2 Nord

Ergebnisse

Tabelle

GFL2 Süd

Ergebnisse 

1 Das Spiel Rhein-Neckar Bandits – Kaiserslautern Pikes fiel aus und wurde mit 20:0 gewertet.

Tabelle

Relegation zum Aufstieg in die GFL

Nord 

Die Düsseldorf Panther gewannen ihr Auswärtsspiel knapp mit 2 Punkten Unterschied. Da sich die Berlin Rebels auswärts wiederum mit nur einem Punkt Differenz durchsetzen konnten, gelang Düsseldorf der Aufstieg in die GFL. Berlin stieg in die GFL2 ab.

Süd 

Wiesbaden konnte sowohl das Hin- als auch das Rückspiel für sich entscheiden und stieg damit in die GFL auf. Weinheim stieg somit in die GFL2 ab.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle GFL-Homepage

2010
American-Football-Saison 2010